Conquista se poate referi la:
Conquista (Córdoba), un oraș din Spania, situat în provincia Córdoba din comunitatea autonomă Andaluzia.
Conquista de la Sierra, un oraș din Spania, situat în provincia Cáceres din comunitatea autonomă Extremadura.
Conquista, Minas Gerais, un oraș în unitatea federativă Minas Gerais (MG), Brazilia.
Conquista d'Oeste, un oraș în Mato Grosso (MT), Brazilia.